Стадухин — фамилия; имеет женскую форму Стадухина.
 Стадухин, Всеволод Григорьевич (1922—2004) — председатель колхоза имени Чапаева Туринского района Свердловской области, Герой Социалистического Труда.
 Стадухин, Михаил Васильевич (ум. 1666) — русский землепроходец, исследователь Северо-Восточной Сибири. См. также 
 Стадухино — название нескольких населённых пунктов.